Die Communauté de communes des Quatre Rivières ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Er wurde am 31. Dezember 1996 gegründet und umfasst aktuell 41 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Dampierre-sur-Salon. Der Name des Gemeindeverbandes leitet sich von den vier Flüssen Saône, Salon, Vannon und Gourgeonne ab, die das Gebiet durchfließen.

Historische Entwicklung 
Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Seveux und Motey-sur-Saône in die Commune nouvelle Seveux-Motey auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 41.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Quatre Rivieres
Gegründet 1996